L'anell és un estri de laboratori de metall, generalment d'acer cromat, d'estructura circular tancada, però també se'n fabriquen amb l'anell obert. Tenen amb una espiga que s'adapta al suport de laboratori mitjançant una anou, alguns d'ells ja la duen incorporada al final de l'espiga. Els diàmetres habituals són 50, 75, 80 i 100 mm.

Els anells s'empren com a suport d'altres estris com ho són els vasos de precipitats quan s'han d'escalfar, embuts cònics per a filtrar, embuts de decantació per a separar líquids immiscibles, etc.

Material de laboratori